Purosangue steht für:
 Purosangue Orientale, italienische Pferdezuchtrasse per königlichem Dekret von 1875
 Ferrari Purosangue, italienisches Sport Utility Vehicle

Siehe auch:
 Vollblüter